Биканов — російське прізвище. Відомі носії:

 Биканов Анатолій Дмитрович (* 1937) — радянський і російський композитор, кінокомпозитор, педагог. Колишній керівник камерного ансамблю «Рококо».
 Владислав Биканов (; * 1989) — ізраїльський ковзаняр українського походження, що спеціалізується на шорт-треку.

Див. також 

 Биканова - назва населених пунктів.
 Бикановскій сільрада
 Бикасов - прізвище.
 Биков - прізвище.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Російські прізвища